Rumpesjön (Rumpsjön) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rumpesjön, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun,  (5,2 ha)
Rumpesjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (14,4 ha)
Rumpsjön, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (29,2 ha)
Rumpsjön, Orsa kommun, sjö i Orsa kommun,  (38,5 ha)

Naturreservat
 Rumpesjön (naturreservat) – ett naturreservat i Bengtsfors kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn